Blow Up Your Video World Tour bylo koncertní turné australské hardrockové skupiny AC/DC, které sloužilo jako propagace studiového alba Blow Up Your Video. Jednalo se o poslední turné skupiny s bubeníkem Simonem Wrightem. Severoamerických částí turné se neúčastnil kytarista Malcolm Young, který se léčil ze závislosti na alkoholu a nahrazen byl svým synovcem Steviem Youngem. Young se strýci natolik podobal, že si náhrady fanoušci téměř nevšimli.

Setlist 
 "Heatseeker"
 "Shoot to Thrill"
 "Dirty Deeds Done Dirt Cheap"
 "Who Made Who"
 "Back in Black"
 "Jailbreak"
 "Hells Bells"
 "Nick of Time"
 "That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll"
 "The Jack"
 "You Shook Me All Night Long"
 "High Voltage"
 "Whole Lotta Rosie"
 "Let There Be Rock"

Přídavek:

 "Highway to Hell"
 "T.N.T."
 "For Those About to Rock (We Salute You)"

Sestava 
AC/DC

 Brian Johnson – (zpěv)
 Angus Young – (sólová kytara)
 Malcolm Young – (doprovodná kytara, doprovodné vokály) (leden – duben 1988)
 Stevie Young – (doprovodná kytara, doprovodné vokály) (květen – listopad 1988)
 Cliff Williams – (baskytara, doprovodné vokály)
 Simon Wright – (bicí)

Turné v datech 

Koncertní turné AC/DC
Koncertní turné roku 1988